Mit Rektorenkonferenz kann gemeint sein:
 die Europäische Rektorenkonferenz
 die Hochschulrektorenkonferenz (HRK), früher Westdeutsche Rektorenkonferenz, ist der freiwillige Zusammenschluss der deutschen Hochschulen und vertritt sie gegenüber Politik und Öffentlichkeit.
 Rektorenkonferenz der Musikhochschulen
 die frühere Österreichische Rektorenkonferenz, heute Österreichische Universitätenkonferenz
 die Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten vertrat die Gesamtheit der Schweizer Universitäten gegenüber Politik und Öffentlichkeit
 die Rektorenkonferenz der Fachhochschulen der Schweiz vertrat die Gesamtheit der Schweizer Fachhochschulen